Persano ist 
 ein Familienname 
 Carlo Pellion di Persano (1806–1883), italienischer Admiral
 Paolo Pellion di Persano (1947 – 2017, Fotograf), siehe it

 ein Ortsteil des Dorfes Serre (Provinz Salerno, Kampanien, Italien) 

 Lago di Persano, ein künstlicher See in dessen Nähe, siehe it